Североглацкий диалект ()  — силезский диалект (глацкий) восточносредненемецкой диалектной области немецкого языка. Распространён в польских городах Нова-Руда и Клодзко, а также в чешском Броумове и Орлицких горах.

Характерные лексические и фонетические особенности североглацкого диалекта и его отличия от южноглацкого приведены в таблице.

Литература 
 Alois Bartsch: Die Mundart der Grafschaft Glatz. Leimen/Heidelberg, Marx Verlag, 1980.
 Aloys Bernatzky: Landeskunde der Grafschaft Glatz. Marx, Leimen u. a. 1988 (Glatzer Heimatbücher 9, ZDB 542998-5).
 Friedrich Graebisch: Die Mundart der Grafschaft Glatz und ihrer Nachbargebiete. Böhmischen Herkunft und Verwandtschaft der Glatzer Mundart. Walzel, Mittelwalde 1920 (Glatzer Heimatschriften 1, ZDB 2520906-1).
 Robert Karger (1874–1946), Verfasser der Gedichte in glätzischer Mundart, Herausgeber der Jahrbücher und Kalender „Guda Obend“ ZDB 351511-4.
 Wörterbuch Mundart der Grafschaft Glatz, Schlesien. Zentralstelle Grafschaft Glatz –  Schlesien, Lüdenscheid 1997, ISBN 3-931019-09-8.
 Groffschoaftersch Häämte. Der narsche Grofschoafter, Weinachta ei der Grofschoft Glootz, Marien- und Wallfahrtslieder in der Grafschaft Glatz Schlesien, Durch Glatzer Land. Mundart-Lieder-Musik. Heimatgruppe Grafschaft Glatz e.V (Mundartgruppe), Lüdenscheid 1978 (das Grammophon, Aufgenommen in den Dialekt Glatz).

Средненемецкие диалекты
Немецкие диалекты в Польше
Немецкие диалекты в Чехии